Avan (Luleå), een dorp in Zweden
Avan (district), een district van de Armeense hoofdstad Jerevan.
AVAN (stripstudio), een voormalige Nederlandse stripstudio
Avan (vervoersbedrijf), aanvullend vervoer in de regio Arnhem-Nijmegen